Болтины — древний дворянский род.

При подаче документов (1686) для занесения рода в Бархатную книгу была предоставлена родословная роспись Болтиных.

Происхождение и история рода 
По сказаниям родословных книг, родоначальник Болтиных мурза Кутлубача (Кутлубага)  выехал в начале XV в. из Большой орды в Москву и принял в святом крещение имя Георгия. По другим данным, родоначальником является царевич Кутлубек (один из трёх разбитых великим литовским князем Ольгердом в Подолии у реки Синие Воды), приехавший в Москву на службу к великому князю Ивану I Даниловичу Калите или Семёну Ивановичу Гордому и крестившегося с именем Георгий. У него был сын Михаил по прозвищу «Болт», от которого и пошли Болтины. Сын Михаила - Матвей первым стал именоваться Болтиным. Один из сыновей его Григорий Михайлович ездил послом от Иоанна Великого к хану Ахмету (1472). Один из внуков Михаила Юрьевича, Василий Иванович, был послан великим князем (1491) с иностранными рудокопами на р. Цыльму, где и были отысканы серебряные и медные руды. Андрей, прозвищем Алай, убит в казанском походе 1548 года, и имя его вписано в синодик Успенского собора города Москвы на вечное поминовение.

Никифор Андреевич подписался (1565) в 200-х рублях у поручной записи по боярине князе Василье Семеновиче Оболенском-Серебряном и по сыне его князе Борисе. Опричником Ивана Грозного числился Тиун Данилович Болтин (1573). Воин Иванович, дворянин брянский, участвовал в избрании царя Михаила Фёдоровича. Баим (Борис) Фёдорович Болтин в последние годы царствования Михаила Фёдоровича был ясельничим при дворе и первым судьёй в конюшенном приказе, а при царе Алексее Михайловиче воевода в Тобольске. Аверкий Фёдорович, стольник патриарха Филарета (1627), московский дворянин (1636-1677), воевода в Томске (1652), Корсуни.(1658)

В XVII веке Болтины служили в стряпчих, городовых дворянах, стольниках и дворянах московских. 

Восемнадцать  представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
В щите, имеющем красное поле, изображён ездок в Татарском одеянии, скачущий на белом Коне в левую сторону, с поднятым вверх серебряным Мечом.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Щитодержатели: с правой стороны Единорог, а с левой Лев. Герб рода Болтиных внесён в Часть 4 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страница 50.

Известные представители 

 Болтин Корнилий-Ждан Петрович — первый по старшинству дворянин в Нижнем Новгороде и потому Кузьма Минин избрал (1611) его вместе с архимандритом Феодосием во главе посольства от нижегородского мирского совета к князю Д.М. Пожарскому, чтобы просить воеводу встать во главе 2-го Земского ополчения для освобождения Москвы и Русской земли от интервентов, нижегородский городской дворянин (1627-1629).
 Болтины: Самсон и Иван Фёдоровичи — арзамаские городские дворяне (1627-1629).
 Болтины: Аверкий Иванович, Алексей и Сила Никитичи, Борис и Иван Иванисовы, Фёдор, Дмитрий и Иван Ивановичи —стряпчие (1671-1692).
 Болтины: Василий и Никита Григорьевичи, Иван Иванисов, Иван Иванович, Иван Петрович — московские дворяне (1677-1692).
 Болтины: Иван Яковлевич, Иуда Васильевич, Лука и Михаил Ивановичи, Никита и Степан Борисовичи — стольники Петра Великого (1686-1693).

 Иван Никитич (1735—1792), известный исторический писатель.
 Болтин, Александр Арсентьевич (1832—1901) — русский мореплаватель, командующий корвета «Америка» (1858—1867), первооткрыватель бухты Находка залива Америка.

Литература 
 
 
 
 Болтины дворяне (существующий род)

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены единороги
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы